Энри Урдай Касерес (; род. 5 июля 1967, Лима) — перуанский шахматист, гроссмейстер (1992).

Чемпион Перу 1987 и 1999 гг.

В составе сборной Перу участник семи шахматных олимпиад (1986—1998).

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 
 

Шахматисты Перу